Kraus kan som auktorsförkortning betyda:

 Fred Kraus
 Otto Kraus
 Gregor Conrad Michael Kraus

Robotskapade auktorsförkortningar